Bojana kan syfta på:

Albanien 

 Buna (flod),

Bulgarien 

 Bojana (distrikt), Varna, Obsjtina Vltjidol,

Nordmakedonien 

 Bojane, ort,

Rumänien 

 Poiana (ort i Rumänien, Bihor, Comuna Criștioru de Jos),